Centauro — seres mitológicos
 Centaurus — constelação
 Centauro (astronomia) — tipo de corpos menores do sistema solar
 Classe Centauro — classe de navios-lancha da Marinha Portuguesa
 Lojas Centauro — rede de lojas de artigos esportivos
 Centauro B1 — veículo blindado italiano

Desambiguações de mitologia